Agrivap est le nom d'une ancienne association ambertoise qui s'est scindée en deux nouvelles associations en 2013 :
 AGRIVAP Les trains de la découverte qui fait rouler des trains touristiques entre Ambert et La Chaise-Dieu ;
 Patrimoine mécanique et savoir-faire au pays d'Ambert qui gère le musée Mus'énergie.